Blankenau ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Blankenau, Ortsteil der Gemeinde Hosenfeld im Landkreis Fulda, Hessen
 Blankenau (Beverungen), Stadtteil von Beverungen im Landkreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Blankenau (Belgern-Schildau), zu Belgern-Schildau gehöriges Einzelgut im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Blankenau (Wüstung), Wüstung bei Borna im Landkreis Leipzig, Sachsen

Blankenau ist der deutsche Name folgender Orte:
 Blankenau, Landkreis Breslau, Niederschlesien, heute Cesarzowice (Gmina Kąty Wrocławskie), Powiat Wrocławski (polnisch)
 Blankenau, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, seit 1945 Jerschowo (Kaliningrad, Prawdinsk) (russisch)

Blankenau ist der Familienname von:
 Jay Blankenau (* 1989), kanadischer Volleyballspieler
 Wolfgang Blankenau (* 1955), kanadischer Handballspieler